Guardia nazionale francese –  Corpo dell'esercito francese nato nel 1789 come riserva dell'esercito.
Guardia nazionale italiana – Corpo del regio esercito italiano istituito nel 1861 e sciolto nel 1876.
Guardia Nazionale Repubblicana – Corpo di polizia portoghese costituito nel 1801
National Guard of the United States – Corpo dell'esercito degli Stati Uniti
Guardia Nazionale Repubblicana – Milizia della Repubblica Sociale Italiana costituita nel 1943
Guardia nazionale repubblicana della montagna e delle foreste – Milizia forestale, milizia della Repubblica Sociale Italiana costituita nel 1943
Guardia Nazionale Repubblicana di Frontiera –  Milizia speciale della Guardia Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana
Guardia Nazionale della Federazione Russa – Forza militare interna creata nel 2016 e posta alle dirette dipendenze del Presidente della Federazione Russa
Guardia nazionale dell'Ucraina